Drăgușin este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cornel Drăgușin (1926-2021), antrenor român
 Mihai Drăgușin (n. 1984), poloist român
 Radu Drăgușin (n. 2002), fotbalist român
 Victor Drăgușin (n. 1962), politician român

Nume de familie românești